Волейбольный турнир I летней Спартакиады народов СССР был проведён с 23 июля по 2 августа 1956 года в Москве на центральном стадионе «Динамо».

Соревнования также имели статус 19-го чемпионата СССР по волейболу.

Система проведения чемпионата 
В турнире приняли участие сборные команды всех 15 союзных республик, Москвы, Ленинграда, а также сборная Карельской АССР (за неделю до начала Спартакиады 16 июля 1956 года Карело-Финская ССР преобразована в Карельскую АССР в составе РСФСР).

На предварительном этапе 18 команд-участниц разделены на три подгруппы. По две лучшие команды из подгрупп вышли в финальный этап и по круговой системе разыграли места с 1-го по 6-е. По такой же системе итоговые 7—12-е и 13—18-е места разыграли команды, занявшие в подгруппах предварительного этапа соответственно 3—4-е и 5—6-е места.

Результаты

Предварительный этап

Подгруппа 1

Подгруппа 2

Подгруппа 3

Финальный этап 
Курсивом выделены результаты матчей предварительного этапа, пошедшие в зачёт финального

За 1—6 места

За 7—12 места

За 13—18 места

Призёры 
 Москва: Софья Горбунова, Лилия Каленик, Наталья Пшеничникова, Зинаида Смольянинова, Лидия Стрельникова, Александра Чудина (все — «Динамо» Москва), Лидия Болдырева, Милития Кононова, Антонина Моисеева, Мария Чичинадзе (все — «Локомотив» Москва), Юлия Бутенко («Спартак» Москва), Антонина Яшина (ЦСК МО). Тренер — Михаил Сунгуров.

 Украинская ССР: А.Архангельская, , Г.Полищук, Л.Филашкина, Е.Гагина, Е.Зозуля, Р.Кошелева, А.Кошулька, Э.Легкова (все — «Буревестник» Харьков), Евгения Коржова,  Галина Логвиненко, Эльвина Пивнева, Фелиса Гольдгубер (все - «Буревестник» Одесса). Тренер — Д.Хаджинов.

 Ленинград': Лирика Иванская, И.Каликинская, Л.Ковалёва, В.Макарова, Анна Пономарёва, М.Сергеева, Альбина Цветкова (Ипполитова) (все — «Буревестник» Ленинград), Т.Азорская, Алиса Галахова, Валентина Гладкова, Кира Горбачёва, Г.Худякова (все — «Спартак» Ленинград). Тренер — Дмитрий Шилло.

Литература
 Волейбол: Справочник / Сост. А. Эдельман и др. — М.: ФиС, 1984.
 Волейбол. Энциклопедия/Сост. В. Л. Свиридов, О. С. Чехов.'' Томск: Компания «Янсон» — 2001.

См. также 
 Летняя Спартакиада народов СССР 1956

Чемпионаты СССР по волейболу среди женщин
Летняя Спартакиада народов СССР 1956
Волейбол на Спартакиадах народов СССР
1956 год в волейболе
Волейбол в Москве